Андрей Бо́йко:
 Бойко, Андрей Борисович (род. 1981) — украинский футболист.
 Бойко, Андрей Вадимович (род. 2002) — украинский певец.
 Бойко, Андрей Владиславович (род. 1966) — российский учёный в области механики жидкости и газа.